Maliqi ist der Familienname folgender Personen:

 Behar Maliqi (* 1986), kosovarischer Fußballspieler
 Jonida Maliqi (* 1983), albanische Sängerin und Moderatorin